Президентские выборы в Колумбии проходили 4 мая 1958 года. Они стали первыми с выборов 1949 года после военного переворота 1953 года, в результате которого был свергнут президент Лауреано Гомес Кастро. После переворота 1953 года две основные политические партии Колумбии Консервативная и Либеральная пришли к соглашению о поочерёдном правлении. Соглашение, известное как «Национальный фронт», было одобрено на референдуме 1957 года.

В результате выборов победу одержал кандидат от Либеральной партии Альберто Льерас Камарго (поддержанный Коммунистической партией), получивший 80% голосов. Хотя Консервативная партия согласилась о правлении либералов на период 1958—1962 годов, диссиденты партии выдвинули Хорхе Лейва как кандидата.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Colombia: elecciones presidenciales 1826-1990  

Выборы в Колумбии
Колумбия
1958 год в Колумбии